Frketić Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Netretić, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 57 stanovnika te 17 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji